Marske (cavallo)
Marske (Richmondshire), North Yorkshire, Inghilterra
Marske-by-the-Sea, Redcar and Cleveland, North Yorkshire, Inghilterra
Stazione di Marske